Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года прошли 12 августа.

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1995